Hitz ist der Familienname folgender Personen:

 Dora Hitz (1856–1924), deutsche Malerin
 Ewald Hitz (1891–nach 1937) deutscher Politiker (DNVP), MdL Preußen
 Franz Hitz (* 1952), österreichischer Graphiker und Maler
 Friedrich Hitz (1918–1997), deutscher Maler
 Hans Conrad Hitz (1798–1866), Schweizer Maler
 Martin Hitz (* 1959), österreichischer Informatiker und Hochschullehrer
 Marwin Hitz (* 1987), Schweizer Fußballtorhüter
 Ralph Hitz (1891–1940), österreichisch-US-amerikanischer Hotelier
 Regula Hitz (* 1986), Schweizer Snooker-Spielerin
 Zita Hitz (1925–2013), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 HITS
 Hitze (Begriffsklärung)